Denne liste over fredede fortidsminder i Læsø Kommune viser alle fredede fortidsminder i Læsø Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Se også Fredede fortidsminder på Danmarks søterritorium for fortidsminder i vandet ud for kommunens kyst.
 Fredede bygninger i Læsø Kommune

Referencer 

Læsø Kommune
Læsø Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments